Emanuel Rieder (ur. 1 października 1993 w Bressanone) – włoski saneczkarz, trzykrotny olimpijczyk z lat 2014, 2018 i 2022, wicemistrz świata.

Mieszka w Maranzie. Startuje w dwójkach z Simonem Kainzwaldnerem.

Udział w zawodach międzynarodowych

Bibliografia 
 

Włoscy saneczkarze
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie związani z Bressanone
Urodzeni w 1993